Bartletts Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby
 Bartletts Beach – plaża chroniona w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby